Michal Jeslínek (né le  à Plzeň en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie 
Formé au HC Plzeň 1929, il débute en équipe première dans l'Extraliga en 1997. Trois ans plus tard, il est prêté au IHC Písek dans la 1.liga, le deuxième niveau national. En 2001, il signe au KLH Chomutov. Il passe la majeure partie de sa carrière dans cette ligue jusqu'en 2013. Dans la 1.liga, il termine meilleur buteur de la saison régulière en 2003, meilleur buteur des séries éliminatoires en 2006, et possède le meilleur différentiel +/-. Il remporte les séries éliminatoires de la 1.liga avec KLH Chomutov en 2010. Après trois saisons au HC Dukla Jihlava, il signe au HC Fassa dans la Serie A en 2013. Avec vingt-et-un buts, il est meilleur buteur du club et le deuxième pointeur de son équipe à une longueur des quarante-trois points de son compatriote Jakub Šindel. Il commence la saison 2014-2015 dans la Liga Nationala De Hochei chez le CSM Dunarea Galati. Il marque cinq buts et quatre assistances en deux matchs. Il reçoit alors une offre des Diables rouges de Briançon dans la Ligue Magnus. Il est conseillé par Martin Filip, ancien joueur de l'équipe à son ancien coéquipier et entraîneur de l'équipe Edo Terglav.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997|| HC Plzeň|| Extraliga tchèque|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| HC Plzeň|| Extraliga tchèque|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0 || 2
|-
| 1998-1999|| HC Plzeň|| Extraliga tchèque|| 16|| 0|| 3|| 3|| 4||  2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| rowspan=2|1999-2000|| HC Plzeň|| Extraliga tchèque|| 31|| 0|| 0|| 0|| 6|| 4|| 2|| 0|| 2 || 0
|-
| IHC Písek || 1.liga tchèque|| 18|| 14|| 8|| 22|| 12|| 4|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| rowspan=2|2000-2001|| HC Plzeň|| Extraliga tchèque|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IHC Písek || 1.liga tchèque || 38|| 11|| 13|| 24|| 53|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| KLH Chomutov || 1.liga tchèque || 38|| 10|| 7|| 17|| 63|| 9|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
| 2002-2003|| KLH Chomutov || 1.liga tchèque || 40|| 28|| 21|| 49|| 74|| 8|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| rowspan=2|2003-2004|| KLH Chomutov || 1.liga tchèque || 33|| 21|| 21|| 42|| 37|| 8|| 3|| 3|| 6|| 2
|-
|HC Litvinov || Extraliga tchèque|| 2|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| KLH Chomutov || 1.liga tchèque || 34|| 17|| 15|| 32|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|HC Dukla Jihlava || Extraliga tchèque|| 15|| 2|| 0|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2005-2006|| BK Mladá Boleslav || 1.liga tchèque|| 20|| 5|| 4|| 9|| 16|| 11|| 5|| 2|| 7|| 6
|-
| HC Litvinov || Extraliga tchèque|| 22|| 1|| 2|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2006-2007|| BK Mladá Boleslav || 1.liga tchèque|| 16|| 3|| 3|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| KLH Chomutov|| 1.liga tchèque|| 30|| 11|| 10|| 21|| 28|| 13|| 3|| 4|| 7|| 8
|-
| 2007-2008|| KLH Chomutov|| 1.liga tchèque|| 30|| 10|| 13|| 23|| 52|| 14|| 5|| 2|| 7|| 14
|-
| 2008-2009|| KLH Chomutov|| 1.liga tchèque|| 45|| 19|| 26|| 45|| 26|| 8|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2009-2010|| KLH Chomutov|| 1.liga tchèque|| 38|| 8|| 10|| 18|| 32|| 12|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| HC Dukla Jihlava|| 1.liga tchèque|| 32|| 11|| 9|| 20|| 18|| 10|| 3|| 3|| 6|| 14
|-
| 2011-2012|| HC Dukla Jihlava|| 1.liga tchèque|| 50|| 17|| 15|| 32|| 44|| 12|| 3|| 0|| 3|| 14
|-
| 2012-2013|| HC Dukla Jihlava|| 1.liga tchèque|| 49|| 16|| 22|| 38|| 42|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2013-2014|| HC Fassa || Serie A|| 40|| 21|| 21|| 42|| 36|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015|| CSM Dunarea Galati || Roumanie|| 2|| 5|| 4|| 9|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 20|| 7|| 6|| 13|| 18|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan=2|2015-2016 || Mulhouse || Division 1 || 9|| 5|| 10|| 15|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dijon || Ligue Magnus || 14 || 3 || 9 || 12 || 10 || 8 || 3 || 4 || 7 || 6

Références 

Naissance à Plzeň
Naissance en mai 1979
Joueur tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Jihlava
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Fassa
Joueur du CSM Dunarea Galati
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Dijon Hockey Club
Naissance en Tchécoslovaquie